Oberwaldbach ist ein geographischer Name:

 Oberwaldbach, Ortsteil von Markt Burtenbach, Landkreis Günzburg, Bayern
 Oberwaldbach (Fluss), linker Oberlauf des Rieder Grabens bei Ried, Markt Jettingen-Scheppach, Landkreis Günzburg, Bayern, der in die Mindel mündet